Successie betekent opvolging en wordt in meerdere betekenissen gebruikt.

 Successie (ecologie), de opeenvolging van levensgemeenschappen
 Opvolging van heersers over een volk, zie erfopvolging, dynastie en koningshuis
 Het overgaan van bezittingen van een overledene aan de rechthebbenden, zie nalatenschap en erfrecht

Zie ook:
 Successieoorlog
 Forensische entomologie